Landkreis Hildesheim is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Hildesheim ligt in het zuidoosten van Nedersaksen en grenst aan (met de klok mee): de Regio Hannover, Landkreis Peine, de stad Salzgitter, Landkreis Wolfenbüttel, Landkreis Goslar, Landkreis Northeim, Landkreis Holzminden en Landkreis Hamelen-Pyrmont. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km². Kreisstad is de oude bisschopszetel Hildesheim.

Geschiedenis 
Het huidige landkreis ontstond in 1977 bij de bestuurshervorming in dat jaar. De tot dan kreisfreie stad Hildesheim werd daarbij samengevoegd met de voormalige Landkreisen Alfeld en Hildesheim-Marienburg.

Steden en gemeenten 
De volgende steden en gemeenten liggen in de Landkreis (op 30 juni 2006):

Eenheidsgemeenten

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten

* = Bestuurscentrum van de "Samtgemeindeverwaltung"

Zie ook 
 Lijst van bisschoppen van Hildesheim